Олокау-дель-Рей (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Пуэртос. Занимает площадь 44 км². Население — 144 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 28 км.

Население

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Ortofoto de Olocau del Rey 
 Página sobre Olocau del Rey
 www.elsports.net
 www.monrural.net
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 País Valencià, poble a poble, comarca a comarca

Муниципалитеты Кастельона